

Новорибинка — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Новорибинка — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область